Rivoluzione d'aprile – insurrezione popolare in Corea del Sud nel 1960
 Rivoluzione d'aprile – evento in Afghanistan nel 1978
 Rivolta d'aprile – insurrezione dei bulgari nell'Impero ottomano nel 1876